

Persone 

 Giovanni Andrea Angelini Bontempi (1624-1705) – compositore italiano
 Giovanni Marchetti degli Angelini (1790-1852) – poeta, politico e dantista italiano

Altro 
 Angelini – cognome italiano
 Angelini – secondo album del cantautore Roberto Angelini
 Angelini – tribù di insetti mantoidei della famiglia Mantidae (sottofamiglia Angelinae)
 Casa Angelini, già Casa Migliavacca dei Rivola – palazzo di Bergamo, proprietà della famiglia omonima
 Gruppo Angelini – azienda italiana del settore farmaceutico
 Padre Angelini – personaggio dei fumetti di Rat-Man
 Stadio Guido Angelini – impianto sportivo polivalente della città di Chieti

Pagine correlate 
 Angeletti
 Angeli
 Angeloni
 Angelucci